A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1970 foi a 22ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Nürburgring e encerrou-se em Montjuich.

Calendário

Resumo da temporada 
Com nenhum outro fabricante competindo nas 500cc, a equipe MV Agusta continuou a dominar, enquanto Giacomo Agostini venceu seu quinto campeonato mundial consecutivo de 500cc. A Kawasaki começou a vender o Kawasaki H1R para equipes de corrida particulares. O H1R foi a primeira motocicleta de corrida de dois tempos a vários cilindros a ser vendida comercialmente. Ginger Molloy montou um dos Kawasakis para um segundo lugar atrás de Agostini no campeonato.

A vida foi um pouco mais difícil para Agostini na classe 350, pois Kel Carruthers e Renzo Pasolini em Benellis e Rod Gould em uma fábrica da Yamaha deram a ele uma batalha em mais de uma ocasião. Gould conquistaria o título de 250 para a Yamaha, lutando com Carruthers por toda a temporada. O alemão Dieter Braun daria à Suzuki a coroa de 125, enquanto Derbi montou Angel Nieto na categoria 50cc pelo segundo ano consecutivo.

Houve seis fatalidades entre os competidores nas corridas TT da Ilha de Man, incluindo Santiago Herrero, candidato ao campeonato mundial, tornando 1970 o ano mais mortal da história do evento.

Resultado das corridas

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1970